Меглинская  — женская форма фамилии .
 Меглинская, Ирина Владимировна (род. 1962) — российский специалист в области фотографии, куратор и преподаватель, критик, галерист.
 Другое 
 Меглинская — московская фотогалерея, расположенная на территории «Винзавода».